Highland Park kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Highland Park (Florida)
Highland Park (Illinois)
Highland Park (Michigan)
 Highland Park (Meridian, Mississippi)
Highland Park (New Jersey)
Highland Park (Pennsylvania)
Highland Park (Texas)
East Highland Park

Highland Park kan ook verwijzen naar:
Highland Park Single Malt, een whisky van de Schotse Orkney-eilanden